Dette er en Liste over de største byer i Bolivia indeholdende oplysninger om byernes størrelse og udvikling i befolkningstal.

Største byområder efter indbyggertal 
De største byområder i Bolivia er pr. 1. juli 2006:

 La Paz: 1.710.800 indbyggere (omfatter bl.a. byerne La Paz og El Alto)
 Santa Cruz de la Sierra: 1.397.700 indbyggere 
 Cochabamba: 936.300 indbyggere

Ca. 42 % af landets befolkning bebor et af disse tre byområder.

Byer efter indbyggertal 

Den største by i landet er Santa Cruz de la Sierra med omkring 1,5 million indbyggere. Den administrative hovedstad La Paz er landets tredjestørste by med ca. 750.000 indbyggere. Hovedstaden i henhold til forfatningen, Sucre, er landets sjettestørste med godt 250.000 indbyggere. 

Nedenfor følger en liste over de største byer og mellemstore byer med befolkningstal pr. 29. september 1976, 3. juni 1992, 29. juni 2001 og 21. november 2012. Hovedstæder i landets departementer er markeret med *.

Storbyer

Mellemstore byer

Noter

Eksterne links 
 Instituto Nacional de Estadística Bolivia

 
Lister over byer